«Nadie como tú» puede referirse a:

Cine 
 Nadie como tú (1997), película española de Criso Renovell.

Literatura 
 Nadie como tú (1997), novela de J. A. Redmerski.

Música 
 Nadie como tú del álbum Atado a tu amor (1998), canción de Chayanne.
 Nadie como tú del álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003), canción de La Oreja de Van Gogh.
 Nadie como tú del álbum Safari (2014), canción de Miranda!
 Nadie como tú (2002), canción de Christian Meier con Mikel Erentxun.
 Nadie como tú (2015), canción de Flex.
 Nadie como tú (2016), canción de Nicky Jam.